Poroštica est un toponyme qui peut désigner :
Poroštica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica ;
Poroštica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Medveđa, district de Jablanica.